Diego Marcelo Ángel Balado Bevilacqua (nacido en Buenos Aires, Argentina el 31 de mayo de 1972) es un periodista deportivo argentino que trabaja actualmente en la cadena deportiva hispanohablante llamada Univision Deportes Network. Ahí comenta los partidos más importantes al lado de los distintos relatores de dicha cadena deportiva junto a Luis Omar Tapia.

Historia 
Nació en Argentina, tiene por hobby coleccionar latas y botellas de Coca-Cola de todo el mundo. Su colección supera las 600 unidades.

Trayectoria 
Desde 1995, se vinculó a ESPN, especialmente el fútbol.
Cubrió tres Copas del Mundo (EE.UU. 94, Francia 98 y Corea/Japón 2002).
Desde agosto de 2018 comenta la UEFA Champions League junto a Luis Omar Tapia en Univision Deportes Network tras su desvinculación de Fox Sports.

Referencias

Enlaces externos 

Periodistas deportivos de Argentina